La mazzetta – romanzo di Attilio Veraldi
La mazzetta – film del 1978